Lundby Sogn henviser til flere artikler:
 Lundby Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune og i Stege-Vordingborg Provsti
 Lundby Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Vestre Provsti